Мелиорация:

 Мелиорация — комплекс мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий.
 Мелиорация — выставочный проект.
 Мелиорация — хутор в составе Ипатовского района Ставропольского края Российской Федерации.